Comitatul Genesee sau Genesee County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii of America:

Genesee County, Michigan
Genesee County, New York